Sauzahn bezeichnet:

 Sauzahn (Werkzeug), Gartengerät zur Bodenbearbeitung

 Sauzahn (Laussa), 770 m ü. A. hoher Berg der oberösterreichischen Voralpen in Laussa, Oberösterreich